Ринкон дел Гвајабо има више значења:

 Ринкон дел Гвајабо (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон дел Гвајабо (Сан Агустин Атенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику